{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Skoda Grand Prix 
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | 10 — 23 октября 1994
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ 325 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 140 (Дэйв Харольд)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1993 — Питер Эбдон
|-
| Чемпион 1994 — Джон Хиггинс 
|-
| Финалист — Дэйв Харольд
|-
|}Гран-при 1994''' (, также известен как New Skoda Grand Prix 1994'' — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 10 по 23 октября 1994 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Дэйва Харольда со счётом 9:6.

Это единственный раз, когда турнир проходил в Дерби.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 050
 1/8 финала: £ 4 550
 1/16 финала: £ 2 600
 1/32 финала: £ 1 900
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 400
 Высший брейк в квалификации: £ 1 200

Начисление очков

Высший брейк 

 140 — Дэйв Харольд (1/8 финала)
 145 — Робин Халл (Квалификация)

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1994 год в снукере